«Испорченная девчонка» (, хико сёдзё; ) — чёрно-белый фильм-драма режиссёра Кириро Ураямы вышедший на экраны в 1963 году. Фильм снят по рассказу Кэй Мориямы «Сабуро и Вакаэ».

Сюжет 
В фильме рассказана драматичная судьба юной Вакаэ. «Испорченная девчонка», — говорят о ней. Её обманывают, травят и презирают. И всё за то, что в свои пятнадцать лет она не учится в школе, как другие её сверстницы; за то, что с тех пор, как умерла мать, Вакаэ работает в ночном баре. В действительности же Вакаэ полна чистых и честных устремлений. И это противоречие между истинными стремлениями девушки и тем, что ей приписывают, и составляет драматическую основу этого образа. Вакаэ не мирится с жестокостью, но её стихийный протест против социальной несправедливости подчас принимает нелепые формы.

В отличие от Вакаэ её юный друг Сабуро сознательно восстаёт против зла и ханжества обывателей. Парень не может устроиться на работу, но вместе с тем он не идёт на сделку со своим старшим братом, пробивающим себе дорогу к власти путём грязных махинаций, подкупа и шантажа.

Сабуро самоотверженно любит Вакаэ. Он знает, что у неё не хватает выдержки, что порой она легко поддаётся соблазнам. Но тем настойчивей, без всякой рисовки, старается он ей помочь. Сабуро уговаривает девочку вернуться в школу, даёт ей деньги, которые выкроил из своего жалкого пособия по безработице, чтобы она могла уплатить за учёбу. Забота, чуткость и тёплое участие Сабуро — единственное, что согревает отчаявшуюся душу Вакаэ. И она любит Сабуро не менее сильно. Они хотят жить чисто и справедливо, они будут добиваться этого. И хотя впереди их ждёт много испытаний, Вакаэ и Сабуро верят в свои силы.

В ролях 
 Масако Идзуми — Вакаэ
 Мицуо Хамада — Сабуро Савада
 Асао Коикэ — Таро Савада
 Минако Кацуки — Юмико Савада
 Фукуко Саё — Тикако Савада
 Дзюн Хамамура — Нагаёси Кита
 Таниэ Китабаяси — Сидзуэ Кита
 Сёити Одзава — Кодзукаи

Премьеры 
  — 17 марта 1963 года состоялась национальная премьера фильма в Токио.
  — мировая премьера киноленты прошла в июле 1963 года на III Московском международном кинофестивале.
  — фильм демонстрировался в советском кинопрокате с июня 1965 года. 
  — фильм впервые был показан во Франции 20 июля 2009 года..

Награды и номинации 
Третий Московский международный кинофестиваль (1963)
 Золотой приз фестиваля (по значимости это второй после Большого приза, который был вручён фильму «Восемь с половиной» Феллини).
 Жюри фестиваля особо отметило исполнение главной роли актрисой Масако Идзуми.
Кинопремия «Майнити» (1964)
 Премия за лучший саундтрек — Тосиро Маюдзуми (за музыку к двум кинолентам: «Испорченная девчонка» и «Женщина-насекомое»).
Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» (1963)
 Фильм выдвигался на премию «Кинэма Дзюмпо» в номинации за лучший фильм года, по результатам голосования занял 10-е место.

Комментарии

Примечания

Ссылки

Литература 
 Генс, Инна Юлиусовна. «Бросившие вызов: Японские кинорежиссёры 60-70-х гг.» / Послесов. В. Цветова; ВНИИ Искусствоведения. — М. : Искусство, 1988. — 271 С. (стр. 186-188)

Фильмы Японии 1963 года
Фильмы-драмы Японии
Экранизации рассказов
Чёрно-белые фильмы Японии